Solitamente nell'internet marketing PVA(Phone verified Account) è chiamato un account verificato collegato ad un telefono.

Sigle
 PVA – Alcool polivinilico
 PVAc – Polivinil acetato (Poliacetato di vinile)

Codici 
 PVA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Providencia (Colombia)